Animaniacy (, 1993–1998) – amerykański serial animowany opowiadający o rodzeństwie Warner: braciach Yakko i Wakko oraz siostrze Dot. Uwielbiają płatać figle, śpiewać i tworzyć coś z niczego. Mieszkają w wieży ciśnień na terenie wytwórni filmowej Warner Brothers, jednak wciąż z niej uciekają. Serial animowany stworzyło studio Warner Bros. i Amblin Entertainment z udziałem Stevena Spielberga.

Warnerowie są animowanymi stworkami bez ustalonego gatunku i pochodzenia. To jedyne postacie w serialu, których nie da się jednoznacznie sklasyfikować. Mają cechy kilku zwierząt.

Serial był swego czasu emitowany przez telewizję TVP3, TVN i Cartoon Network. 1 kwietnia 2014 roku serial wrócił po 10 latach do Polski i był nadawany na kanale Boomerang.

Odcinki 
Premiery w Polsce:

TVP3

I sezon – 7 września 1996 r.

II–V sezon – 4 kwietnia 1999 r.

Cartoon Network 

I sezon – 22 lutego 1999 - 22 grudnia 2002   

II–V sezon - 8 czerwca 2012 - 12 grudnia 2014

TVN

I sezon – 2000 r.

TV Puls

Film Życzenie Wakko – 9 grudnia 2007 r.

Boomerang

I sezon (odcinki 1-13) – 1 kwietnia 2014 r.

I sezon (odcinki 15, 17-21, 23-65) – 7 lipca 2014 r.

I sezon (odcinek 14) – 31 grudnia 2014 r. (odc. 14b), 1 stycznia 2015 r. (odc. 14a), 2 stycznia 2015 r. (wersja pełna)

I sezon (odcinki 16, 22, 27-65) – nieemitowane

Spis odcinków

Film pełnometrażowy

Nawiązania 
 W odcinku Stan krytyczny pojawiają się sceny z kreskówek z serii Zwariowane melodie m.in. „Co jest w programie, doktorku?”, „Wariacje animacji” i „Świnka w Wariatkowie”, ale  z innym dubbingiem.

Animaniacy w polskich mediach 
Poza emisją w telewizji Animaniacy doczekali się też kilku wydań na kasetach VHS – Animaniacy, część 1, 2 i 3 (1998) oraz film Animaniacy: Życzenie Wakko (2000).
Animaniacy pojawili się także w czasopiśmie do nauki języka niemieckiego – Deutsch Junior.

Animaniacy na VHS

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Zwariowane melodie
Seriale telewizyjne emitowane od 1993
Seriale telewizyjne zakończone w 1998
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Seriale wytwórni Warner Bros. Television Studios